

Patronyme 

 Alexis Vautrin (1859-1927), médecin français ;
 Anne-Denise Moneret-Vautrin (1939-2016), médecin et chercheuse française ;
 Catherine Vautrin (1960-), personnalité politique française ;
 Claude Vautrin (1952-), journaliste et écrivain français ;
 Hélène Vautrin (1895-1945), résistante française ;
 Irénée Vautrin (1888-1974), personnalité politique québécoise ;
 Jean Vautrin (1933-2015), écrivain français ;
 Léon Vautrin (1820-1884), architecte français ;
 Line Vautrin (1913-1997), artiste et créatrice française ;
 Minnie Vautrin (1886-1941), missionnaire américaine ;
 Paul Vautrin (1876-1938), personnalité politique française.

Pseudonyme 

 Denyse Vautrin (19..-), femme de lettres française, auteure de roman policier.

Toponyme 

 Centre Alexis-Vautrin, hôpital de l'agglomération de Nancy ;
 Quai Paul-Vautrin, voie du centre-ville de Metz.

Personnage de fiction 
 Vautrin est un personnage de La Comédie humaine d'Honoré de Balzac.

Titres 

 Vautrin (1840), pièce de théâtre d'Honoré de Balzac ;
Vautrin (1922), adaptation théâtrale d'Edmond Guiraud ;
 Vautrin (1943), film français de Pierre Billon ;
 Vautrin (1957), adaptation télévisée en trois parties (La Pension Vauquer, La Maison d'Esther, L'Adjuration de Vautrin) de Maurice Leroux ;
 Monsieur Vautrin (1963), adaptation théâtrale du personnage de Balzac par André Charpak ;
 Vautrin/Balzac (1986), adaptation théâtrale extraite du Père Goriot de Jean Gillibert et Jean-Claude Penchenat.

Patronyme lorrain